Il singolare del torneo di tennis Washington Indoor 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Tom Okker 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Ilie Năstase (campione)
 Tom Okker (finale)
 Tom Gorman (Seminfinali)
 Cliff Drysdale (Seminfinali)

 John Alexander (primo turno)
 Tony Roche (quarti di finale)
 Niki Pilic (quarti di finale)
 Marty Riessen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Indoor 1974